USS Essex ist ein traditioneller Schiffsname der amerikanischen Marine. Bisher wurde der Name fünfmal vergeben.

 USS Essex (1799), eine Segelfregatte, Indienststellung: 1799, an Großbritannien verloren: 1814
 USS Essex (1856), ein dampfgetriebenes, stahlverkleidetes Kanonenboot auf dem Mississippi River, gebaut: 1856, Außerdienststellung: 1865
 USS Essex (1876), ein Dampfschiff, Indienststellung: 1876, Außerdienststellung: 1889, danach Trainingsschiff der Miliz von Ohio
 USS Essex (CV-9), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1942, Außerdienststellung: 1969
 USS Essex (LHD-2), ein Landungsdockschiff, Indienststellung: 1992

Essex